Кабезонес има више значења:

 Кабезонес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кабезонес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику